Friedrich Lichtenauer ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Lichtenauer (Theologe) (um 1532–1570), deutscher Theologe, Weihbischof in Bamberg
 Friedrich Lichtenauer (Mediziner) (1908–1969), deutscher Chirurg